Domenico Ferrata (1847 - 1914), cardinal italien ;
 Ercole Ferrata (1610 - 1686), sculpteur italien.

Autre 
 Legio VI Ferrata, une légion romaine.